Six Nations 2012 war die 13. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations. An fünf Wochenenden traten vom 4. Februar bis zum 17. März 2012 die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an. Turniersieger wurde Wales mit einem Grand Slam (Sieg in allen fünf Begegnungen).

Erstmals seit den Six Nations 2008 wurden keine Spiele mehr an einem Freitagabend ausgetragen. Italien trug seine Heimspiele zwar weiterhin in Rom aus, jedoch neu im Stadio Olimpico anstatt wie bisher im Stadio Flaminio.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde 

Kurz vor Spielbeginn entschied Schiedsrichter Dave Pearson, das Spiel nicht anzupfeifen, da das teilweise gefrorene Spielfeld im Stade de France die Gesundheit der Spieler gefährdet hätte.

Dritte Runde

Nachtragsspiel 

Neuansetzung des nicht ausgetragenen Spiels vom 11. Februar.

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website von Six Nations

Einzelnachweise 

Rugby 2012
2012